Rainey ist der Familienname folgender Personen:

 Anson Frank Rainey (1930–2011), israelischer Epigraphiker, Archäologe und Hochschullehrer
 Barbara Allen Rainey (1948–1982), erste US-amerikanische Marine-Pilotin
 Chuck Rainey (* 1940), US-amerikanischer Bassgitarrist
 Ford Rainey (1908–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Frederick Rainey (* 1962), britischer Mikrobiologe
Froelich G. Rainey (1907–1992), US-amerikanischer Anthropologe und Archäologe
 Henry T. Rainey (1860–1934), US-amerikanischer Politiker
 John W. Rainey (1880–1923), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Hayne Rainey (1832–1887), US-amerikanischer Politiker
 Lilius Bratton Rainey (1876–1959), US-amerikanischer Politiker
 Ma Rainey (1886–1939), US-amerikanische Bluessängerin
 Meredith Rainey Valmon (* 1968), US-amerikanische Mittelstreckenläuferin
 Paul B. Rainey (* 1962), neuseeländischer Evolutionsbiologe
 Stephen Mark Rainey (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tom Rainey (* 1957), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Wayne Rainey (* 1960), US-amerikanischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Rainey-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Raney